Filmy
 New York, New York – amerykański film (reż. Martin Scorsese, 1977)
 N.Y., N.Y. – amerykański film (reż. Francis Thompson, 1957)

 Piosenki
 „New York, New York” – piosenka z filmu New York, New York (1977), spopularyzowana później przez Franka Sinatrę
 „New York, New York (So Good They Named It Twice)” – piosenka (wyk. Gerard Kenny, 1978)
 „New York / N.Y.” – piosenka (wyk. Nina Hagen, 1983)
 „New York, New York” – piosenka (wyk. Moby, Debbie Harry, 2006)
 „New York, New York (On the Town)” – piosenka z musicalu On the Town (1944)
 „New York, New York” – piosenka (wyk. Ryan Adams, 2001)

 Komiksy
 New York, New York – manga (1995–1998)

Zobacz też 
 Nowy Jork (ujednoznacznienie)